Журба — фамилия. Известные носители:

 Журба, Александр Афанасьевич (1898—1941) — советский военачальник, генерал-майор (1940).
 Журба, Виктор Степанович (1950—2015) — советский метатель диска.
 
 Журба, Павел (наст. имя — Пантелеймон Терентьевич Скрыпников; 1895—1976) — русский советский писатель.
 Журба, Павел Павлович (1916—1989) — Герой Советского Союза.
 Журба, Сергей Николаевич (род. 1987) — украинский футболист, игрок харьковского мини-футбольного клуба «Локомотив» и сборной Украины по мини-футболу.
 Янка Журба (наст. имя — Иван Яковлевич Ива́шин; 1881—1964) — белорусский поэт, педагог и переводчик.